Eiching ist der Ortsname von

 Eiching (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eiching (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
Siehe auch
Aiching